Ženská čtyřhra Rothesay International Eastbourne 2022 probíhala ve druhé polovině června 2022. Do deblové soutěže eastbournského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl japonský pár Šúko Aojamová a Ena Šibaharaová, jehož členky nestartují společně. Aojamová do soutěže nastoupila po boku Čan Chao-čching, spoluhráčkou Šibaharaové se stala Češka Barbora Krejčíková. Oba páry vypadly ve čtvrtfinále.

V eastbournské čtyřhře se poprvé od Wimbledonu 2021 na okruhu objevila bývalá světová jednička Serena Williamsová. Její partnerkou se stala třetí hráčka světa Tunisanka Ons Džabúrová. Ta se po triumfu na berlínském bett1open odhlásila ze singlové soutěže, v pavouku čtyřhry ale nakonec zůstala. V prvním kole otočily utkání proti česko-španělskému páru Marie Bouzková a Sara Sorribesová Tormová, když v supertiebreaku odvrátily mečboly soupeře a zvítězily poměrem [13–11]. Před semifinálovým duelem z turnaje odstoupily kvůli zranění kolene Džabúrové. Williamsová odehrála teprve čtvrtý turnaj čtyřher po boku jiné spoluhráčky než své sestry Venus.

Vítězem se stal nenasazený sbrsko-polský Aleksandra Krunićová a Magda Linetteová, když jejich finálové soupeřky Ukrajinka Ljudmila Kičenoková a Lotyška Jeļena Ostapenková nenastoupily k finálovému souboji. Důvodem bylo zraněný palce na pravé noze Ostapenkové, která předtím odešla poražena z finále dvouhry. K výhře na turnaji jim tak stačily jenom dvě výhry, když k utkání nenastoupily ani jejich semifinálové soupeřky Džabúrová s Williamsovou. Obě šampionky do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a při premiérové účasti získaly první trofej. Krunićová vybojovala šestý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Linetteovou to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Rothesay International Eastbourne 2022